«Текстильщик» — российский женский футбольный клуб из Раменского. Основан в 1986 году при ткацко-прядильной фабрике «Красное знамя». На высшем уровне в чемпионате России играл в 1990—1993 годах, а также в 1996 и 1998 годах.

Наименования 
 1987—1995 — «Текстильщик»
 1996 — «Текстильщик-СиМ», в 1996 команда объединилась с командой СиМ. 
 1997—1998 — «Текстильщик»

Достижения 
Чемпионат СССР
 Чемпион (1): 1991
 Бронзовый призёр (1): 1990
Кубок России
 Финалист (1): 1993
Международные турниры
 Победитель (2): 1991 (), 1992 ().

Чемпионаты СССР и России 

 в связи с финансовыми трудностями команда прекратила существование. Правительство Московской области в связи с планируемым открытием в 1999 году стадиона Сатурн приняло решение развивать мужской футбол.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионаты СССР на сайте RSSSF
 Чемпионаты России на сайте RSSSF
 на сайте WOMENSOCCER

Футбольные клубы России
Женские футбольные клубы России
Спортивные клубы Раменского
Футбольные клубы Московской области